Die Divizia A 1990/91 war die 53. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 12. August 1990 und endete am 23. Juni 1991. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Universitatea Craiova.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied anders als in der Saison zuvor zunächst wieder die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Universitatea Craiova – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1991/92
 2. – Steaua Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1991/92
 3. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1991/92
 Universitatea Craiova – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist FC Bacău am Europapokal der Pokalsieger 1991/92 teil

Absteiger in die Divizia B 
Jiul Petroșani, FC Bihor Oradea, Universitatea Cluj

Aufsteiger in die Divizia A 
Oțelul Galați, Electroputere Craiova, AS Armata Târgu Mureș

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1990/91 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1990/91 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1990/91
Liga-1-Saison